São Caetano do Sul – miasto w Brazylii
 AD São Caetano – brazylijski klub piłkarski
2 miejscowości w Portugalii:
 São Caetano – miejscowość w gminie Cantanhede
 São Caetano – miejscowość w gminie Madalena